Соревнования по теннису в одиночном разряде среди женщин на XIX играх Содружества прошли с 4 по 10 октября в R.K. Khanna Tennis Complex.

Общая информация 
Победительницей турнира стал 62-я ракетка женского одиночного рейтинга Анастасия Родионова из Австралии, подтвердив свой первый номер посева.

В финале ей уступила вторая ракетка соревнований -  Саня Мирза из Индии, получив тем самым серебряную медаль домашних игр.

Лучшей из неудачниц полуфиналов стала соперница по полуфиналу Родионовой - австралийка Салли Пирс, принёсшая своей стране вторую медаль в этом разряде турнира.

Призёры

Сеянные 
Первая четвёрка сеянных участниц начинает турнир со второго круга.

  Анастасия Родионова (Титул, Золотая медаль)
  Саня Мирза (Финал, Серебряная медаль)
  Кэти О`Брайен (Второй раунд)
  Салли Пирс (Полуфинал, Бронзовая медаль)

<li> Хезер Уотсон (Четвертьфинал)
<li> Оливия Роговска (Полуфинал)
<li> Анна Смит (Четвертьфинал)
<li> Марина Эракович (Четвертьфинал)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал четырёх

Ссылки 
 Результаты турнира